Česká fotbalová liga měla v sezóně 2011/12 stejně jako v sezoně předchozí stejný počet klubů a tedy i stejný systém. Z 2. ligy do ČFL sestoupilo Kladno jako 15. celek 2. nejvyšší soutěže. Naopak z divizí postoupily: Chrudim, Letohrad, Roudnice nad Labem a Domažlice.

Kluby podle krajů
Praha: Loko Vltavín
Plzeňský: FC Viktoria Plzeň B, Jiskra Domažlice
Liberecký: FC Slovan Liberec B, SK Hlavice, Arsenal Česká Lípa
Karlovarský: 1.FC Karlovy Vary
Ústecký: FC Chomutov, SK Roudnice nad Labem 
Jihočeský: FC Písek
Středočeský: SK Kladno, FK Králův Dvůr, Sokol Ovčáry, FK Mladá Boleslav B, FK Kunice 
Pardubický: FK Pardubice, FK OEZ Letohrad, MFK Chrudim

Tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Česká fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2011
Fotbal v Česku v roce 2012